Nänny ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Nänny (1914–1993), Schweizer Kaufmann, Kantonsrat und Ständerat
 Johann Konrad Nänny (1783–1847), Pädagoge und Lyriker aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Werner Nänny (1916–1992), Schweizer Maler und Grafiker